Savinien de Cyrano de Bergerac est un poète et libre penseur français du .

 Sa vie a notamment inspiré le Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand (pièce de théâtre de 1897), adapté de nombreuses fois :

Cinéma 
 Cyrano de Bergerac, film de Clément Maurice (1900) ;
 Cyrano de Bergerac, film de Jean Durand (1909) ;
 Cyrano de Bergerac, film d'Augusto Genina (1923) ;
 Cyrano de Bergerac, film de Fernand Rivers (1946) ;
 Cyrano de Bergerac, film de Michael Gordon (1950) ;
 Cyrano et d'Artagnan, film d'Abel Gance (1963) ;
 Cyrano de Bergerac, film de Jean-Paul Rappeneau (1990) ;
 Cyrano, film américano-britannique de Joe Wright (2021).

Téléfilm 
 Cyrano de Bergerac, téléfilm de Claude Barma diffusé en 1960.

Théâtre 
 Cyrano de Bergerac première représentation le 27 ou , théâtre de la Porte-Saint-Martin (Paris) avec Constant Coquelin.
Cyrano de Bergerac, mise en scène de Jacques Ardouin, 1970, théâtre des Célestins (Lyon) avec Jean Marais
Cyrano de Bergerac, mise en scène de Robert Hossein, 1990, théâtre de Nice, avec Jean-Paul Belmondo et Béatrice Agenin

Opéra 
 Cyrano de Bergerac, opéra composé par Franco Alfano, sur un livret d'Henri Cain en 1936.

Autres 
 Cyrano est un cratère de  de diamètre sur la face cachée de la Lune.
 Cyrano est une famille de radars aéroportés français fabriqués à partir de 1958.
 Les Cyranos association théâtrale française décernant annuellement un prix au cours de la cérémonie des Cyranos, anciennement nommée Les P'tits Molières (jusqu'en 2021).

Notes et références